Вилинский —  фамилия.

Известные носители 
 Вилинский, Александр Валерианович (1872—1928) — украинский инженер и общественно-политический деятель.
 Вилинский, Василий Михайлович (1842—1875) — композитор, дирижёр, певец, актёр, театральный и общественный деятель.
 Вилинский, Дмитрий Александрович (1840 — после 1911) — русский писатель, поэт и мемуарист. 
 Вилинский, Николай Николаевич (1888—1956) — украинский советский композитор, педагог.
 Вилинский, Сергей Григорьевич (1876—1950) — филолог-славист, историк литературы, профессор Новороссийского университета.
 Вилинский, Степан Алексеевич (1759—1824) — профессор истории и географии в Демидовском училище высших наук в Ярославле (1809—1824).

